Dedeke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Gerhard Dedeke (1904–1975), deutscher Politiker (NSDAP)
 Lewin Dedeke (Levin Dedeke; 1660–1733), Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Hofgoldschmied in Celle
 Wilm Dedeke (1460–1528), norddeutscher Maler der Spätgotik